Saucon Creek ist der Name folgender Fließgewässer in den Vereinigten Staaten:

 Saucon Creek (Lehigh River) in Pennsylvania
 Saucon Creek (West Branch LeClerc Creek) in Washington